Конкурс Міс Аргентина ділиться на конкурси
Міс Всесвіт Аргентина і Міс Світу Аргентина

Перемоги Міс Аргентина

Міс Всесвіт Аргентина

Міс Світу Аргентина

Посилання 
 

Конкурси краси
Культура Аргентини
Міс Світу